RX steht für:
 Lexus RX, japanisches Fahrzeug
 Rallycross, Autosportart
 RX (Netzwerkprotokoll), Bezeichnung für ein Remote Procedure Call-Protokoll, siehe z. B. Netzwerkprotokoll Andrew File System
 eine europaweit geschützte Marke von Eriks

Rx ist der Künstlername von:
 Karma Rx (* 1993), US-amerikanische Pornodarstellerin

RX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland

Rx steht für:
 Receiver / Receive, ein Empfänger oder das Empfangen von Signalen in der Telekommunikation
 Rx, das Empfangssignal bei der seriellen Schnittstelle RS-232
 (eigentlich ℞) die in der Pharmabranche und im angelsächsischen Sprachraum gebräuchliche Abkürzung für  verschreibungspflichtige Arzneimittel
 eine Abkürzung für Röntgen
 die Bezeichnung für ein Moped von Aprilia
 der Name einer Familie von Mikrocontrollern der japanischen Firma Renesas Electronics
 die Abkürzung für Reactive Extensions im .NET Framework

RX